Popea puede hacer referencia a:

Popea Sabina, segunda esposa del emperador romano Nerón.
Popea Sabina la Mayor, madre de la anterior.